Amt Wildenburg steht für:

 Amt Wildenburg, Amt mit dem Amtssitz Burg Wildenburg (Hunsrück)
 Amt Wildenburg, Amtssitz in Bürvenich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, mit der Wildenburg (Bürvenich)